Thruxton – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Thruxton – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)